Lucas steht für:

 Lucas (Name), ein Personenname, siehe dort Etymologie und Namensträger
 Lucas Industries, eine britische Automobilzulieferfirma
 Zeche Lucas, Bergwerk
 Lucas-Kritik, ein wirtschaftstheoretisches Konzept der modernen Makroökonomik
 Lucas-Kanade-Methode, Methode zur Berechnung des optischen Flusses 
 Lucas-Lehmer-Test
 Lucas-Probe (auch: Lucas-Test), Nachweisreaktion in der organischen Chemie
 Lucas-Test (Mathematik), Weiterentwicklung des Fermatschen Primzahltests
 Lucas-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien
 Lucas Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Lucas-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Lucas Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

Kultur:
 Lucas (Buch), ein Jugendbuch von Kevin Brooks aus dem Jahr 2003
 Lucas (Band), ein Schweizer Popduo
 Lucas (schwedische Band), eine schwedische Popband der 1960er Jahre
 Lucas (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1986
 Lucas (Filmfestival), Filmfestival für ein junges Publikum in Frankfurt am Main
 Lucas die Spinne, Youtubecharakter
 Kommissarin Lucas, Krimiserie des ZDF

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lucas (Arkansas), Ort im Logan County, Arkansas
 Lucas (Illinois), gemeindefreies Gebiet
 Lucas (Iowa), Stadt im Lucas County, Iowa
 Lucas (Kansas), Stadt im Russell County, Kansas
 Lucas (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Barren County, Kentucky
 Lucas (Louisiana), Ort im Calcasieu Parish, Louisiana
 Lucas (Michigan), Ort im Missaukee County, Michigan
 Lucas (Mississippi), Ort im Jefferson Davis County, Mississippi
 Lucas (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Henry County, Missouri
 Lucas (Ohio), Ort im Richland County, Ohio
 Lucas (South Dakota), gemeindefreies Gebiet im Gregory County, South Dakota
 Lucas (Texas), Stadt im Collin County, Texas
 Lucas (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Fayrette County, West Virginia
 Lucas (Town), Town(ship) im Dunn County, Wisconsin

in Argentinien:
 Lucas (Argentinien)

LUCAS steht als Abkürzung für:
 Laboratory Unit for Computer Assisted Surgery, ein Computersystem zur Operationsplanung
 Lund University Cardiac Assist System, eine mechanische Reanimationshilfe, siehe Mechanische Reanimationshilfe #Lund University Cardiac Assist System (LUCAS)

Siehe auch:
 Lucas County
 Lucas Township
 Lukas
 McLucas

Abkürzung